Mondiali 1970 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1970:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1970 – 21ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1970 – 18ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1970 – 10ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1970 – 27ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1970 – 9ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1970 – 8ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1970 – 3ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1970 – 67ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1970 – 43ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1970 – 15ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1970 – 21ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1970 – 12ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1970 – 2ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1970 – 17ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1970 – 37ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1970 – 18ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1970 – 1ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1970 – 1ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1970 – 27ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1970 – 22ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1970 – 14ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1970 – 7ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1970 – 6ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1970 – 6ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1970 – 7ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1970 – 7ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1970 – 6ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1970 – 15ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1970 – 60ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1970 – 62ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1970 – 17ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1970 – 5ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1970 – 23ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1970 – 21ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1970 – 28ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1970 – 14ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1970 – 44ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1970 – 40ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1970 – 6ª edizione